Glen Falls ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Glen Falls (Maryland)
 Glen Falls (New York)
 Glen Falls (West Virginia)

Wasserfälle:
 Glen Falls (Wasserfall in New York) bei Williamsville
 Glen Falls (North Carolina) im Nantahala National Forest